Павельев — фамилия. Известные представители:

 
 Павельев, Николай Николаевич (род. 1955) — советский футболист и тренер, защитник.